Spring Grove kan syfta på:

 Spring Grove, Illinois
 Spring Grove, Minnesota
 Spring Grove, Pennsylvania